Le nom dUSS Vixen peut correspondre à plusieurs navires de lUnited States Navy :

 l', une goélette lancée en 1803 et perdue après sa capture par les Britanniques en 1812 ;
 l', un brick acheté en 1813 et capturé la même année ;
 l', un navire à vapeur acheté en 1846 et vendu en 1855 ;
 l', une canonnière acquise en 1861 et retirée du service en 1862 ;
 l'USS Vixen, un monitor nommé  puis USS Osceola qui a brièvemeent été nommé Vixen lorsqu'il était en réserve en 1869 ;
 l', un yacht construit en 1896 et retiré du service en 1922 ;
 l', le nom donné brièvement à un tender commissionné en  et renommé  ;
 l', une canonnière commissionnée en 1941 et retirée du service en 1946.

Vixen